Умаротар — хутор в Хасавюртовском районе Дагестана.

Входит в Казмааулское сельское поселение.

География 
Расположено к северо-востоку от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Адильотар, на северо-востоке — село Сулевкент, на юго-западе — село Сиух, на юго-востоке — село Куруш, на юго-западе — село Цияб-Ичичали, на востоке — село Казмааул.

История 
Образовано как хутор кумыкского села Казьмааул. Основано в 1876 г.

Население 

 Национальный состав (2010):
кумыки — 211 чел. (68,73 %)
чеченцы — 93 чел. (30,29 %)
аварцы — 5 чел. (1,63 %)
.

Примечания

Ссылки 
 Из истории села Казмааул/ Из истории села Казьмааул

Населённые пункты Хасавюртовского района